Гандбо́л:

 Гандбол — командная игра с мячом.
 «Гандбол» — сингл рок-группы «Сплин».